San Salvatore (ital.) steht für:
 Salvator Mundi, Titel des Jesus Christus

San Salvatore heißen folgende geographische Objekte:

 San Salvatore di Fitalia, Ort in Italien
 San Salvatore Monferrato, Ort in Italien
 San Salvatore Telesino, Gemeinde in Italien in der Region Kampanien in der Provinz Benevento 
 Abbadia San Salvatore, Ort in Italien
 Almenno San Salvatore, Ort in Italien
 San Salvatore (Malta), Ort auf Malta

 Monte San Salvatore, Berg am Ufer des Luganersees im Tessin
 Susegana, Ort in Italien (früherer Name)
 Archimandritat San Salvatore, ehemalige Jurisdiktionsbezirk in Sizilien
Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Salvatorkirche
 zahlreiche Klöster, siehe Salvatorkloster

San Salvatore, Personen:
 Octavian von Collalto und San Salvatore (1842–1912), lombardischer Grundbesitzer und K.u.k. Hofbeamter

San Salvatore, Weiteres:
 San Salvatore (Film), eine Literaturverfilmung aus dem Jahr 1955

Siehe auch:
 Salvatore
 San Salvador
 Sankt Salvator